Die World Series 1981 war die 78. Auflage des Finals der Major League Baseball. Es standen sich die Meister der American League, die New York Yankees, und der Champion der National League, die Los Angeles Dodgers, gegenüber. Die Best-Of-Seven Serie startete am 20. Oktober und endete am 28. Oktober 1981. Sieger nach sechs Spielen waren die Los Angeles Dodgers mit 4:2, die damit ihre fünfte World Series gewinnen konnten.

Als MVP der Serie wurden erstmals in der Geschichte der World Series drei Spieler ausgezeichnet, nämlich Ron Cey, Pedro Guerrero und Steve Yeager von den Los Angeles Dodgers.

Modus 
Die MLB-Saison 1981 fand in zwei Hälften statt, sodass für die Postseason eine Division Series eingeführt wurde, bei welcher sich jeweils die beiden Divisionsieger der Halbserien gegenüberstanden. Im Anschluss ermittelten die Sieger der Division Series den Sieger der AL und der NL, welche dann in der World Series aufeinandertrafen.

Die Austragung der Saison in zwei Hälften war weder bei den Mannschaften noch bei den Fans beliebt, da zum Beispiel die Cincinnati Reds als bestes Team der West Division der NL nicht an der Postseason teilnehmen konnten.

Der Weg in die World Series

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Dienstag, 20. Oktober 1981 im Yankee Stadium in der Bronx, New York City

Spiel 2 
Mittwoch, 21. Oktober 1981 im Yankee Stadium in der Bronx, New York City

Spiel 3 
Freitag, 23. Oktober 1981 im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 4 
Samstag, 24. Oktober 1981 im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 5 
Sonntag, 25. Oktober 1981 im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 6 
Mittwoch, 28. Oktober 1981 im Yankee Stadium in der Bronx, New York City

Weblinks 
 Die World Series 1981 auf mlb.com
 Die World Series 1981 bei baseball-reference
 Die World Series 1981 bei baseball-almanac

1981
Baseball 1981
Sportveranstaltung in Los Angeles
Sportveranstaltung in der Bronx
Los Angeles Dodgers
New York Yankees